Netzwerk bezeichnet:
 Netzwerk, ein System, dessen Struktur sich mathematisch als Graph modellieren lässt und das über Mechanismen zu seiner Organisation verfügt
 Rechnernetz, Zusammenschluss von Computern und anderen elektronischen Systemen
 Netzwerk (Elektrotechnik), eine Zusammenschaltung von elektrischen Bauelementen
 Netzwerk (Graphentheorie), ein spezieller Graph in der Netzwerktheorie als Grundlage aller Algorithmen
 Netzwerk Selbsthilfe, eine 1978 gegründete Initiative für politische und ökonomische Selbsthilfe.
 Netzwerk Berlin, ist ein Zusammenschluss von progressiven SPD-Bundestagsabgeordneten, die als Netzwerker bezeichnet werden
 Netzwerk (Wirtschaftsprüfung), das dauerhafte Zusammenwirken von rechtlich unabhängigen Wirtschaftsprüfern zur Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen
 Soziales Netzwerk
 Soziales Netzwerk (Soziologie), eine soziale Struktur
 Unsichtbares Netzwerk, Beziehungsgesamtheit

Netzwerk, Eigennamen:
 Netzwerk (Film), ein deutscher Spielfilm von Ralf Kirsten
 Netzwerk (Musikgruppe), ein italienisches Eurodance Projekt.

Siehe auch:
 Netz
 Network
 Netzwerker
 Kommunikationssystem, in der Nachrichtentechnik eine Bezeichnung für die zusammengefassten Merkmale des Nachrichtenverkehrs in einem Nachrichtennetz
 Rechnernetz, ein Zusammenschluss von elektronischen Systemen, der die Kommunikation der einzelnen Systeme untereinander ermöglicht